Bàrnabo delle montagne – romanzo di Dino Buzzati del 1933
 Barnabo delle montagne – film del 1994 diretto da Mario Brenta